Chimborazo (vulkaan) in Ecuador
Chimborazo (provincie) in Ecuador